Zenza Raggi (Casablanca, ) é um ator pornográfico marroquino-alemão. Raggi tinha sido ativo desde 1994. No final de 2011, Raggi afastou-se da indústria adulta.

Prêmios e indicações
2001 Venus Award — venceu - Melhor ator (Alemanha)
2009 AVN Award — indicado – Performer estrangeiro masculino do ano
 2009 AVN Award — indicado – Melhor cena de sexo a três

Atores pornográficos de Marrocos
Atores pornográficos da Alemanha
Naturais de Casablanca